Классика наследия НХЛ 2016 () — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2016/17 под открытым небом, который состоялся 23 октября 2016 года между двумя канадскими командами, «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл на стадионе «Инвесторс Групп Филд» в Виннипеге, на котором проводит свои домашние матчи футбольная команда «Виннипег Блу Бомберс». Для «Джетс» этот матч стал первым матчем под открытым небом, а «Эдмонтон» уже участвовал Классике наследия 2003, которая стала первой официальной игрой в истории  НХЛ, проводимой на открытом воздухе. 

Из-за яркого солнца начало матча было перенесено почти на два часа. Сама игра закончилась «сухой» победой «Ойлерз» со счётом 3:0, а первой звездой матча был признан вратарь «Эдмонтона» Кэм Тэлбот отразивший 31 бросок по своим воротам.

Составы команд

Отчёт

Три звезды матча 

1. Кэм Тэлбот. «Эдмонтон Ойлерз». 31 бросок из 31.
2. Зак Кассиан. «Эдмонтон Ойлерз». 1 гол и 1 передача.
3. Марк Летестю. «Эдмонтон Ойлерз». 1 гол (победный).

Примечания 

НХЛ в сезоне 2016/2017
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
2016 год в хоккее
Октябрь 2016 года
Спорт в Канаде в 2016 году
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Виннипеге
Классика наследия НХЛ